Blood, Sweat and Tears – amerykańska grupa muzyczna, powstała w Nowym Jorku w 1967 roku.

Łączyła elementy muzyki rockowej i jazzowej w ramach nurtu fusion, zwanego też jazz-rockiem. Stanowiła jeden z pierwszych zespołów tworzących muzykę tego rodzaju. Szczególną cechą grupy był zastosowanie na dużą skalę instrumentów dętych, co dawało w niektórych momentach efekt jazzowego big bandu.

Historia 
Al Kooper (instrumenty klawiszowe i śpiew), Jim Fielder (bas), Fred Lipsius (saksofon altowy), Randy Brecker (trąbka), Jerry Weiss (trąbka), Dick Halligan (puzon), Steve Katz (gitara) i Bobby Colomby (perkusja) tworzyli oryginalny skład zespołu. Liderem był Al Kooper, muzyk bluesowy, który poprzednio kierował grupą The Blues Project. W tym składzie zespół wydał pierwszą płytę Child Is Father to the Man. Wskutek niezbyt dobrych rezultatów sprzedaży w grupie powstał konflikt, który spowodował krytykę Koopera jako wokalisty, a w konsekwencji odejście jego, Randy’ego Breckera i Jerry’ego Weissa.

Do grupy dołączył wówczas obdarzony mocnym głosem kanadyjski wokalista David Clayton-Thomas, a także Chuck Winfield (trąbka), Lew Soloff (trąbka) i Jerry Hyman (puzon). Dick Halligan, w związku z odejściem Ala Koopera, zaczął grać na instrumentach klawiszowych.

Blood, Sweat & Tears, drugi album grupy wydany został w 1969, uzyskał tytuł Album of the Year w ramach nagród Grammy. Zawierał m.in. przebojowe utwory: „You’ve Made Me So Very Happy”, „Spinning Wheel” i „And When I Die”. Album ten stanowił największe osiągnięcie grupy. Płyta zawiera ciekawe partie improwizowane, jak również jazzrockową przeróbkę utworu muzyki poważnej Erika Satie.

W 1969 zespół wystąpił na festiwalu w Woodstock.

W 1970 grupa zaangażowała się politycznie i zdecydowała się odbyć propagandowe tournée po wschodniej Europie, sponsorowane przez Departament Stanu USA. Występowała wówczas również w Warszawie. W czasach powszechnej krytyki rządu amerykańskiego ze strony hipisów i innych ruchów undergroundowych, decyzja reprezentowania rządu przez grupę rockową została przyjęta bardzo źle przez społeczeństwo amerykańskie i odbiła się negatywnie na dalszych losach zespołu. Kolejna płyta: Blood, Sweat & Tears 3, zawierała także przebojowe kompozycje, m.in. „Hi-De-Ho” i „Lucretia MacEvil”, nie osiągnęła już jednak tak wielkiego sukcesu.

Konflikty personalne doprowadziły do rozbicia grupy na dwie frakcje: rockową i jazzową, podczas gdy David Clayton-Thomas rozpoczął karierę solową, powracając jednak do grupy w połowie lat 70. W ciągu długiego okresu istnienia grupy grali w niej tacy muzycy, jak: Jaco Pastorius, Steve Khan, Mike Stern czy Don Alias.

Chociaż zespół istnieje do dnia dzisiejszego, nie odegrał już nigdy takiej roli jak w ciągu krótkiego okresu późnych lat 60.

Dyskografia 
 Child is Father to the Man (1968)
 Blood, Sweat & Tears (1969)
 Blood, Sweat & Tears 3 (1970)
 Blood, Sweat & Tears 4 (1971)
 Greatest Hits (1972)
 New Blood (1972)
 No Sweat (1973)
 Mirror Image (1974)
 New City (1975)
 In Concert (1976)
 More Than Ever (1976)
 Brand New Day (1977)
 Nuclear Blues (1980)
 The Challenge (1984)
 Latin Fire (1985)
 Midnight Concert
 Live and Improvised (1991) – nagrane w (1975).
 Live (1994)

Linki zewnętrzne 
 
  na stronach kanału VH1
 
 Strona poświęcona BS&T
 Opisy albumów BS&T 1967–2000

Amerykańskie zespoły jazzrockowe
Festiwal w Woodstock (1969)